Aak je lahko:

Aak (ak), dvojamborna obalna jadrnica na Nizozemskem;
Letališče Aranuka (IATA koda letališča: AAK) v Kiribatih
Združenje kenijskih arhitektov »Architectural Association of Kenya«
Aak (glasba), zvrst korejske dvorne glasbe
 Zveza za prihodnost Kosova (Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës; AAK)